Дейвис, Расселл Ти
 Дэвис, Деннис Рассел